Matt Pelechw (né le  à Toronto, dans la province de l'Ontario, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière 
Pelech débute au niveau junior avec le Sting de Sarnia de la Ligue de hockey de l'Ontario avant de se voir, au terme de sa deuxième saison avec ceux-ci, être réclamé par les Flames au premier tour du repêchage de 2005.

Il continue néanmoins son évolution dans la LHO durant les deux saisons suivantes, jouant pour le Sting, les Knights de London et les Bulls de Belleville avant de rejoindre pour la saison 2007-2008 le club affilié aux Flames dans la Ligue américaine de hockey, les Flames de Quad City.

Parenté dans le sport 
Il est le frère du joueur de hockey professionnel, Adam Pelech.
Il est le neveu du joueur de la LNH, Mike Gillis.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2003-2004|| Sting de Sarnia || LHO ||64 || 4 || 6 || 10 || 39 || 5 ||  0|| 1 || 1 ||12  
|-
| 2004-2005 || Sting de Sarnia || LHO ||31 || 1 || 5 || 6|| 74 || - || - || - || - || - 
|-
| rowspan="2"|2005-2006|| Sting de Sarnia || LHO ||18 || 0 || 2 || 2 || 59 || - || - || - || - || - 
|-
| Knights de London || LHO ||34 || 1 || 7 || 8|| 80 || 19 || 0 || 0 || 0 || 48
|-
| 2006-2007|| Bulls de Belleville || LHO || 58 || 5 || 30 || 35 || 171 || 12 ||  0|| 3 || 3 ||22  
|-
| 2007-2008 || Flames de Quad City || LAH ||77 || 3 || 6 || 9 || 141 || - || - || - || - || - 
|-
| 2008-2009 ||Flames de Quad City ||LAH ||59 ||3 ||6 ||9 ||130 || - || - || - || - || - 
|-
| 2008-2009 ||Flames de Calgary ||LNH ||5 ||0 ||3 ||3 ||9 || - || - || - || - || - 
|-
| 2009-2010 ||Heat d'Abbotsford ||LAH ||42 || 2 || 8 || 10 || 125 || 13 || 0 || 4 || 4 ||31
|-
| 2010-2011 || Heat d'Abbotsford ||LAH ||59 || 3|| 2|| 5|| 198 || - || - || - || - || - 
|-
| 2011-2012 || Sharks de Worcester ||LAH ||59 || 1|| 7|| 8|| 168 || - || - || - || - || - 
|-
| 2012-2013 || Sharks de San José || LNH ||2 ||0 || 0||0 || 7 || - || - || - || - || - 
|-
|2012-2013 || Sharks de Worcester ||LAH || 58||3 ||4 || 7|| 238 || - || - || - || - || - 
|-
| 2013-2014 || Sharks de San José || LNH || 6 || 1 || 0 || 1 || 22 || - || - || - || - || - 
|-
| 2013-2014 || Sharks de Worcester ||LAH || 32 || 3 || 1 || 4 || 73 || - || - || - || - || - 
|-
| 2014-2015 || Grizzlies de l'Utah || ECHL || 15|| 2|| 9|| 11|| 44|| 8|| 1|| 3|| 4|| 16 
|-
| 2014-2015 || Americans de Rochester ||LAH || 39|| 0|| 2|| 2|| 80|| - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || SERC Wild Wings || DEL|| 49|| 8|| 12|| 20|| 102|| - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Graz 99ers || EBEL || 48 || 4 || 10 || 15 || 139 || 5 || 0 || 3 || 3 || 8
|-
| 2017-2018 || ERC Ingolstadt || DEL || 50 || 1 || 8 || 9 || 116 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2018-2019 || Vienne EV || EBEL || 40 || 2 || 12 || 14 || 118 || - || - || - || - || - 
|-
| 2019-2020 || Belfast Giants || EIHL || 45 || 4 || 8 || 12 || 123 || - || - || - || - || - 

| 13 || 1 || 3 || 4 || 38 || - || - || - || - || -

Transactions en carrière 
 2005 : repêché par les Flames de Calgary ( de l'équipe,  au total).

Notes et références 

Naissance en septembre 1987
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Flames de Quad City
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur du Sting de Sarnia
Joueur des Knights de London
Joueur des Bulls de Belleville
Joueur des Americans de Rochester
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur des Schwenningen Wild Wings
Joueur du Graz 99ers
Joueur du ERC Ingolstadt
Joueur des Belfast Giants